Аверкін () — російське прізвище. 

Відомі носії:
 Аверкін Орест Миколайович (1944—2011) — радянський шахіст
 Аверкін Олександр Петрович (1935—1995) — радянський композитор.
 Аверкін Вадим Ігорович (1978) — російський хокеїст

Російські прізвища